Queen Mary kan henvise til:

Person:
 Queen Mary – synonym for Mary Thomas, vestindisk oprørsleder, død 1905
Skibe:
 RMS Queen Mary – transatlantisk passagerskib søsat i 1934
 RMS Queen Mary 2 – krydstogtskib søsat i 2003